Woodcrest – census-designated place della Contea di Riverside, California (Stati Uniti d'America)
 Woodcrest – nome in codice dell'evoluzione del processore Intel Xeon DP